Maius steht für

 einen Monat im altrömischen Kalender, siehe Maius
 Erforschung von auf Bose-Einstein-Kondensaten basierender Atominterferometrie unter Schwerelosigkeit - MAIUS
 MAIUS-1 Missionː Forschungsrakete, die im Januar 2017 in Nordschweden gestartet wurde

Maius ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Maius (1545–1607), deutscher evangelischer Theologe
 Lucas Maius, deutscher evangelischer Theologe und Dramatiker
Siehe auch:
 Collegium Maius